Шахар Цубери (; ; Эйлат, Израиль) — израильский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года, участник Олимпийских игр 2012 года в соревнованиях в классе RS:X, двукратный чемпион Европы. Племянник борца .

На Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 был знаменосцем команды Израиля.

Карьера 
На летних Олимпийских играх в 2008 году он завоевал бронзовую медаль по результатам соревнований среди мужчин в классе RS:X с 58 очками.

На следующих Олимпийских играх в Лондоне Цубери выступил очень неудачно, оказавшись на 19 месте в соревнованиях среди мужчин в классе RS:X со 155 очками.

На Олимпийских играх 2016 года занял 17-е место в классе RS:X.

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года 
 Шахар Зубари на сайте ИСАФ 

Яхтсмены Израиля
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2008 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2012 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года